Esta é uma lista dos bairros situados na cidade de Miami.

Bairros

Ver também 
 Miami
 Condado de Miami-Dade
 Flórida

Ligações externas 
 
 
 

 
Miami